Унцешты () — село в Унгенском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
История села насчитывает более 600 лет. Впервые упоминается в легенде о возникновении названия города Унгень. У боярина Василия Лупу, проживающего в селе Унцешть, турки украли дочь. В результате погони, устроенной отцом девушки, турок настигли у переправы через реку Прут и вызволили девушку из недолгого плена. В благодарность и в честь этого боярин решил в том месте построить трактир. При строительстве, когда рыли землю под фундамент, находили в большом количестве копыта овец, которые тогда ещё называли унгь. А трактир стал называться *Ханул унгиилор*. От которого по легенде и пришло название этому населённому пункту Унгень.

География 
Село расположено в 8 км от районного центра Унгены и в 74 км от Кишинёва на высоте 221 метров над уровнем моря. Железнодорожная станция.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Унцешть проживает 1784 человека (897 мужчин, 887 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Василаке, Василий Константинович (1928—2008) — молдавский писатель.

Примечания 

Населённые пункты Унгенского района